Plaats in Indonesië
 Simbatan (Kanor), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Simbatan (Nguntoronadi), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java